Кантальопс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Sitio web de la página del Ayuntamiento de Cantallops 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Жироны